«Куа́лкомм» (Qualcomm Inc.) — компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи, а также SoC, расположенная в Сан-Диего, Калифорния, США.

История 

Компания основана в 1985 году Ирвином Якобсом, Франклином Антонио и др.

В 1999 году производство базовых станций было продано компании Ericsson.

В 2000 году компания приобрела , разработчика систем A-GPS для мобильных телефонов под маркой .

В 2000 году производство сотовых телефонов было продано японской компании Kyocera. Компания сосредоточилась на разработке и лицензировании технологий беспроводной связи, а также производстве ASIC, реализующих эти технологии.

В 2002 году «дочка» Qualcomm заключила четырёхлетний контракт с компанией Ubiquam на разработку сотового телефона стандарта CDMA-450.

В 2006 году Qualcomm приобрела компанию Flarion Technologies, специализировавшуюся в области OFDM-связи.

В 2011 году состоялось крупнейшее приобретение, когда компания Qualcomm за $3,1 млрд поглотила компанию Atheros Communications.

В марте 2014 года пост CEO компании занял Стив Молленкопф.

В 2016 году Антимонопольный комитет Южной Кореи оштрафовал американскую компанию Qualcomm на 853 млн долларов США за нарушение антимонопольного законодательства и злоупотребление собственным положением для ведения нечестной торговли. Также Qualcomm обвиняется в принуждении своих клиентов к подписанию патентных лицензионных договоров при продаже чипов, хотя патенты на эти чипы Qualcomm прямо не принадлежат. В 2009 году антимонопольный комитет Южной Кореи оштрафовал компанию Qualcomm из-за использования дискриминационных сборов ($207 млн по курсу 2009 года). В 2015 году Qualcomm оштрафовали в Китае на $975 млн.

В декабре 2016 года Qualcomm продемонстрировала первый в мире процессор Centriq 2400, использующий 10-нанометровую технологию FinFET и рассчитанный на использование в центрах обработки данных и облачных платформах.

10 ноября 2017 года Qualcomm Datacenter Technologies (QDT) заявила о коммерческом старте поставок серверных процессоров Centriq 2400, базирующихся на 64-битных вычислительных ядрах Falkor с поддержкой команд ARMv8. Стоимость чипа составляла $1995.

13 мая 2018 года старший вице-президент компании Ананд Чандрасехер ушёл в отставку. Комментировать причины ухода Чандрасехера компания отказалась.

14 июня 2018 года глава QDT Кристиано Амон заявил о реструктуризации подразделения — под сокращение рабочих мест попали 280 специалистов. Однако Qualcomm не отказался от дальнейшей разработки серверных процессоров..

14 января 2021 года Qualcomm за $1,4 млрд купила стартап Nuvia, который занимается разработкой ARM-процессоров для центров обработки данных. Компания Nuvia основана бывшими менеджерами компании Apple, которые руководили разработками мобильных процессоров серии Apple Ax.

Деятельность 
Производство , BREW, Eudora, OmniTRACS, , QChat, uiOne.

Процессор Qualcomm 

В 2005 году, приобретя у компании ARM лицензию на её процессорное ядро Cortex A8, компания Qualcomm разработала на его основе собственный микропроцессор для мобильных телефонов на ядре . Чип полностью поддерживает набор инструкций ARMv7, используемый в Cortex A8, но является доработанным по сравнению с базовым ядром ARM. Scorpion работает на более высокой частоте, 1 ГГц и потребляет при этом вдвое меньше электроэнергии. Процессор выпускается по технологии 65 нм.

В 2008 году выпущен коммуникатор HTC Touch Diamond с процессором Qualcomm MSM7201A на частоте 528 МГц.

Qualcomm MSM7201A является модифицированным аналогом Qualcomm MSM7200(A). Одним из новшеств стало уменьшение техпроцесса с 90 нм до 65 нм, вследствие чего повысилась тактовая частота с 400 МГц до 528 МГц. Процессор базируется на наборе инструкций ARMv6. Начиная с Qualcomm MSM7200A все будущие чипсеты, в том числе и сам MSM7200A, оснащены FPU-блоком для работы с числами с плавающей запятой, в то время как предшественники могли выполнять лишь целочисленные операции. Так же HTC Touch Diamond является первым коммуникатором, в котором полноценно используются драйверы для ускорителя ATI Imageon.

Чипсеты фирмы Qualcomm начиная с MSM7200 имеют встроенный графический чип Imageon фирмы AMD, который стал Adreno.

Чипсеты Qualcomm имеют 2D/3D ускоритель, базирующийся на OpenGL ES и DirectX Mobile библиотеках, и обеспечивают аппаратную обработку до 4 млн полигонов в секунду и до 133 млн пикселей в секунду, поддержку камер до 10 мегапикселей, аппаратное кодирование и декодирование MPEG4 и H.264 кодеков. Графическое ядро поддерживает AA-сглаживание текстур, NURBS, полигональный рендеринг, вертексные и пиксельные шейдеры, динамическое освещение, отсечение, наложение текстур, и работает на частоте в 900 МГц.

Несмотря на свой потенциал (на 2008 год), чипсет лишь в теории мощнее конкурентов Nvidia GoForce5500 и , однако с появлением ОС Google Android ситуация резко изменилась в пользу Qualcomm.

Осуществляется переход от архитектуры  на ядро Krait. Новые чипы будут производиться по 28-нанометровому технологическому процессу, что позволит поднять тактовую частоту одноядерных моделей до 2,5 ГГц. Серия включает одно-, двух- и четырёхъядерные процессоры. Чипы нового поколения получат встроенное графического ядро Adreno 220, которое заменит нынешнее Adreno 205. Новые Snapdragon будут поддерживать Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3D-видео и NFC (near field communication).

Одноядерный чип с названием MSM8930 имеет частоту до 2,5 ГГц и предназначен для смартфонов. Чип получит графическое ядро Adreno 305, в шесть раз более производительное, чем Adreno 200, и на 50 процентов мощнее, чем Adreno 205.

Двухъядерный процессор маркируется как MSM8960. Он получит графику Adreno 225, которая в восемь раз мощнее Adreno 200. Кроме того, чип поддерживает двухканальный режим работы оперативной памяти LPDDR.

Четырёхъядерный чип APQ8064 получит графическое ядро Adreno 320, которое в 16 раз производительнее Adreno 200. Процессор станет основой устройств с большим экраном. APQ8064 поддерживает мобильную и компьютерную оперативную память, интерфейсы PCIe и USB.

20 января 2021 года компания анонсировала процессор Snapdragon 870 5G, рассчитанный для использования во флагманских смартфонах с доступной ценой. Новый чип является упрощенной версией процессора Snapdragon 888.

По состоянию на 2013 год Qualcomm выпускает такие процессоры, как:
 Qualcomm APQ8064 (S4 pro), 1500 МГц четырёхъядерный (основа LG Optimus G, Nexus 4, Nexus 7 (2013), Sony Xperia Z, OPPO Find 5, , )
 Qualcomm MSM8960 (S4), 1500 МГц двухъядерный (, HTC One XL,Nokia Lumia 920, Nokia Lumia 820, Nokia Lumia 1020, Motorola RAZR HD, Motorola Razr M, Sony Xperia V)
 Qualcomm MSM8260A (S4), 1500 МГц двухъядерный (, Sony Xperia TX, Sony Xperia T, , SHARP Aquos Phone SH930W)
 Qualcomm MSM8260T (S3), 1500 МГц, двухъядерный, асинхронные ядра (основа HTC Sensation XE, Sony Xperia S)
 Qualcomm MSM8260 (S3), 1200 МГц, двухъядерный, асинхронные ядра (основа HTC Sensation)
 Qualcomm MSM 8255Т (S2), 1400 МГц, одноядерный (основа Samsung i8510 Galaxy W, Sony Ericsson Xperia Arc S, Huawei Honor U8860)
 Qualcomm MSM8255 (S2), 1000 МГц, одноядерный (основа HTC Desire S, HTC Incredible S, HTC Desire HD, Sony Ericsson Xperia Arc, Nokia Lumia 800, Nokia Lumia 710)
 Qualcomm QSD8250 (S1), 1000 МГц, одноядерный (основа HTC Desire, HTC HD2)
 Qualcomm MSM7230 (S1), 800 МГц, одноядерный (основа HTC Desire Z)
 Qualcomm MSM7227 (S1), 600 МГц, одноядерный (основа HTC Legend, HTC Gratia, HTC Wildfire S)
 Qualcomm MSM7227T (S1), 800 МГц, одноядерный (основа LG Optimus Link, LG Optimus Hub, Samsung S5830 Galaxy Ace, Samsung S5660 Galaxy GIO, Samsung Galaxy Gio)
 Qualcomm MSM7227A (S1), 1000 МГц, 800 Мгц одноядерный (основа Nokia Lumia 610, ZTE v880e, Sony Xperia J)
 Qualcomm MSM7225 (S1), 528 МГц, одноядерный (основа HTC Wildfire, HTC Touch2)
 Qualcomm MSM7225A (S1), 600 МГц, одноядерный (основа HTC Explorer, )
 Qualcomm MSM7200A (S1), 528 МГц, одноядерный (основа HTC Hero, Sony Ericsson Xperia X1)

Программное обеспечение Qualcomm 
QPST (Qualcomm Product Support Tool), QXDM (Qualcomm eXtensible Diagnostic Monitor) — официальное бесплатное ПО для программирования (QPST) и диагностики (QXDM) оборудования на базе процессоров Qualcomm.

Интерферометрический модулятор 
IMOD — технология формирования цветного изображения от компании Qualcomm, в основе которой лежит метод интерференции световых волн

См. также 
 Snapdragon

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт

Qualcomm
Бесфабричные полупроводниковые компании
Производители микропроцессоров
Компании, входящие в индекс NASDAQ-100
Полупроводниковые компании США